Futbolnyj klub Naftovyk-Ukrnafta Ochtyrka (ukrajinsky: Футбольний клуб «Нафтови́к-Укрна́фта» Охтирка) je ukrajinský fotbalový klub sídlící ve městě Ochtyrka. Klub byl založen v roce 1980.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Naftovyk s kapacitou 5 256 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1980 – FK Neftjanik Achtyrka (Futbolnyj klub Neftjanik Achtyrka)
 1992 – FK Naftovyk Ochtyrka (Futbolnyj klub Naftovyk Ochtyrka)
 2004 – FK Naftovyk-Ukrnafta Ochtyrka (Futbolnyj klub Naftovyk-Ukrnafta Ochtyrka)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky 

Ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1980